Завацкая — фамилия.

 Завацкая, Эльжбета (1909—2009) — польский профессор, боец польского движения Сопротивления во время Второй мировой войны.
 Завацкая, Яна Юльевна (род. 1970) — русская писательница-фантаст, публицистка, блогер.